Back to Eden – cortometraggio del 1913 diretto da Robert Thornby
Back to Eden – documentario del 2011 diretto da Dana Erin Richardson e Sarah Zentz
Back to Eden – episodio del 1991 della serie tv 10x10